Hill (constructor), equip de Fórmula 1 creat per Graham Hill
 Xifratge de Hill
 Biografies:
 Graham Hill (1929 -1975), pilot britànic de Fórmula 1 i bicampió de la categoria
Damon Hill (1960), pilot i campió de Formula 1 fill de Graham Hill